Антония Кристина Базилотта (известная как Тони Бэзил) — американская певица, кинорежиссёр, актриса и хореограф. Лауреат премии «Эмми» 1988 года в номинации «Выдающиеся достижения в хореографии» за хореографию в телепередаче . Занимается музыкой с 1964 года по настоящее время.

Самая широко известная песня Бэзил — «Mickey» в 1982 году неделю занимала первое место в Billboard Hot 100. Её дебютный альбом «Word of Mouth», выпущенный в 1981 году, стал золотым в США и Канаде.

Фильмография

Примечания 

Поп-вокалисты США
Режиссёры видеоклипов США
Киноактрисы США